Entwährung bedeutet:

 Demonetisierung, die Aufhebung der Gültigkeit einer Währung als Zahlungsmittel
 Eviktion, die gerichtliche Durchsetzung von Eigentümerinteressen